Las siglas E. T. pueden referirse a:

 ET, siglas del inglés Eastern Time, ‘Tiempo del este’, horario oficial que cubre la costa oriental de Norteamérica.
 E.T., el extraterrestre, película estadounidense de ciencia ficción de 1982, de Steven Spielberg.
 E.T. the Extra-Terrestrial, videojuego de aventura para Atari 2600 basado en la película anterior.
 E.T., canción de Katy Perry de su álbum de 2010 Teenage Dream.

Siglas